Вельтищев — фамилия; имеет женскую форму Вельтищева.
 Вельтищев, Василий Александрович (1829—1887) — российский ученый-артиллерист и оружейник, генерал-майор.
 Вельтищев, Николай Фёдорович (1937—2012) — российский ученый-метеоролог, доктор физико-математических наук, профессор.
 Вельтищев, Юрий Евгеньевич (1930—2010) — доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, директор Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии.